Айше — популярное женское турецкое имя арабского происхождения. Персоны, известные по имени (Айше или Айше Султан):

Айше-султан

Жёны османских султанов 

 Айше-хатун — дочь крымского хана Менгли I Герая; жена последовательно шехзаде Мехмеда, сына османского султана Баязида II, и султана Селима I.
 Айше-хатун (ок. 1607—1640) — жена Османа II.
 Айше Султан (до 1615 — после 1679) — супруга османского султана Мурада IV, хасеки.
 Айше Сениепервер Султан (1761—1828) — четвёртая жена османского султана Абдул-Хамида I, мать султана Мустафы IV, Валиде Султан.
 Айше Лейла Невваре Кадын Эфенди (1901—1992) — четвёртая супруга последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина.

Другие 
 Айше Хюмашах-султан (1541—1594) — единственная дочь и старший ребёнок Рустема-паши и Михримах Султан.
 Айше-султан (1553—1572) — дочь шехзаде Баязида.

См. также 

 Айше-султан
 Айше-хатун